Sdružení je obecně synonymum slov spolek, asociace či konfederace. Dále může označovat:
 občanské sdružení – od roku 2014 spolek, dřívější pojem, který se již nepoužívá
 korporace – sdružení fyzických nebo právnických osob, zájmové sdružení právnických osob
 nadace – účelové sdružení majetku
 výdělečné sdružení – termín z hl. 27 rakouského občanského zákoníku (ABGB) platný i v Československu až do roku 1950, přibližný ekvivalent dnešního pojmu obchodní společnost
 dřívější smlouva o sdružení jako závazkový smluvní vztah
 profesní sdružení
 sdružení států
 sdružení obcí

Externí odkazy